Империя Гаити существовала дважды:

 Империя Гаити (1804—1806) — государство во главе с императором Жаком I.
 Империя Гаити (1849—1859) — государство во главе с императором Фостеном I.